System 1 peut désigner :
System 1, un système d'arcade créé par Namco ;
System 1, un système d'arcade créé par Atari Games ;
System 1, un système d'arcade créé par Sega.